Името Долец носят две български села:

 Долец (Област Силистра)
 Долец (Област Търговище)